Kabinett Rumor steht für folgende Regierungen Italiens:

 Kabinett Rumor I
 Kabinett Rumor II
 Kabinett Rumor III
 Kabinett Rumor IV
 Kabinett Rumor V